Die Liste der Naturdenkmale in Bad Urach nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Reutlingen liegenden Stadt Bad Urach. In Bad Urach gibt es insgesamt 52 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 34 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 18 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 31. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Bad Urach